Sosa (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Sosa (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Sosa (Chiba), een stad in de Japanse prefectuur Chiba
Sosa (Portugal), een plaats in de Portugese gemeente Vagos
Sosa (Venezuela), een gemeente in de Venezolaanse staat Barinas
Sosa-nummering, in de genealogie de aanduiding van de rechtstreekse voorouders van een persoon
Cocaïne in straattaal

Stichting Opleidingen Scholingen Ambulancehulpverleners, een opleiding voor ambulancepersoneel; zie Academie voor Ambulancezorg

Personen
Franco Sosa (1981), een Argentijns voetballer
Ismael Sosa (1987), een Argentijns voetballer
José Sosa (1985), een Argentijns voetballer
Marcelo Sosa (1978), een Uruguayaans voetballer
Mercedes Sosa (1935-2009), een Argentijns zangeres
Pedro Sosa López (1887-1953), een Spaans componist, muziekpedagoog en trombonist
Porfirio Lobo Sosa (1947), een Hondurees politicus
Rubén Sosa (1966), een Uruguayaans voetballer
Sammy Sosa (1968), een Dominicaans honkballer
Chief Keef (1995), bijnaam van de rapper Chief Keef